Приупский — название населённых пунктов в России:

 Приупский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Приупский — посёлок в Одоевском районе Тульской области.